96254 Hoyo – asteroide della fascia principale
 El Hoyo – comune dell'Argentina
 stretto di Hōyo – stretto del Giappone, situato tra l'isola di Shikoku e l'isola di Kyūshū

Persone 

 Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez Hoyo – ballerina cubana
 Dora del Hoyo – Serva di Dio e membro dell'Opus Dei
 José Azcona del Hoyo – politico honduregno e presidente dell'Honduras